Тракторист — робітнича спеціальність, водій трактора.
 Трактористи (фільм) (1939)
 Трактористи 2 (1992)